Ни́на Фёдоровна Бо́ева (1890, Липецк — 1956) — советский астроном. 

В 1921—1943 годах работала в Пулковской обсерватории. Также работала в Институте теоретической астрономии. В 1936 году была арестована в связи с «пулковским делом».

Научные работы посвящены небесной механике. Занималась изучением движения комет, малых планет, спутников планет-гигантов.

Именем Боевой названа малая планета (1654) Боева, открытая
П. Ф. Шайн 8 октября 1931 года в
Симеизской обсерватории.

Литература 
 .
 Боева Нина Фёдоровна // Деятели науки. Вып. 1: Библиогр. указ. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1985. — С. 9-10.
 Боева Нина Фёдоровна: К 110-летию со дня рождения // События и даты Липецкого края на 2000 год. — Липецк, 1999. — С. 28.
 Н. Ф. Боева. Астрономический циркуляр, № 179, 20 апреля 1957, сс.23-24.

Астрономы по алфавиту
Астрономы России
Женщины-астрономы
Астрономы XX века
Сотрудники Пулковской обсерватории
Родившиеся в Липецке
Репрессированные в СССР
Теоретическая астрономия